Jouhikas kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jouhikas (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Jouhikas (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar